Kurucz György (1892–?) magyar térképszerkesztő, gimnázium igazgató
 Kurucz György (1929–2021) magyar motorversenyző
 Kurucz György (1959) magyar történész